Públio Cornélio Cipião (tribuno consular em 395 a.C.) — tribuno consular em 395 e mestre da cavalaria na Batalha de Veios, em 396 a.C.
 Públio Cornélio Cipião Barbato, ditador em 306 a.C. e pontífice máximo em 305 a.C.
 Públio Cornélio Cipião (cônsul em 218 a.C.) — cônsul romano em 218 a.C..
 Cipião Africano ou Públio Cornélio Cipião Africano (m. 183 a.C.) — dito "o Velho", célebre general, vencedor da Batalha de Zama, filho do anterior.
 Públio Cornélio Cipião Násica — cônsul em 191 a.C., dito "o Velho"
 Públio Cornélio Cipião Násica Córculo — cônsul em 162 e 155 a.C., filho do anterior
 Públio Cornélio Cipião (filho de Cipião Africano) — pretor, filho de Cipião Africano
 Públio Cornélio Cipião Emiliano Africano — cônsul em 147 e 134 a.C. e filho adotivo do anterior
 Públio Cornélio Cipião Násica Serapião — cônsul em 138 a.C., filho de Násica Córculo
 Públio Cornélio Cipião Násica Serapião (cônsul em 111 a.C.) — cônsul em 111 a.C., filho do anterior
 Públio Cornélio Cipião Násica Serapião (pretor em 93 a.C.) — pretor em 92 a.C., filho do anterior
 Públio Cornélio Cipião (cônsul em 16 a.C.) — cônsul em 16 a.C. e filho de Escribônia, a primeira esposa do imperador Augusto
 Públio Cornélio Lêntulo Cipião (cônsul em 2) — cônsul no ano 2
 Públio Cornélio Lêntulo Cipião (cônsul em 24) — cônsul no ano 24, filho do anterior
 Públio Cornélio Cipião (cônsul em 56) — cônsul em 56, filho do anterior
 Públio Cornélio Cipião Asiático — cônsul sufecto em 68, irmão do anterior

Desambiguação